Herschel Mayall (1863-1941), acteur américain ;
 John Mayall (né en 1933), bluesman anglais ;
 (1813-1901), photographe anglais ;
 Margaret Mayall (1902-1995), astronome américaine ;
 Nicholas Mayall (1906-1993), astronome américain ;
 Rik Mayall (1958-2014), acteur britannique.

Astronomie 
 Le Télescope Mayall est un télescope américain nommé en l'honneur de Nicholas Mayall.
 Mayall II, Mayall III, Mayall IV, Mayall V, Mayall VI sont cinq amas globulaires découverts par Nicholas Mayall.